Tento článek popisuje některá základní pravidla gramatiky ruského jazyka.

Podstatná jména

První skloňování - mužský rod 

Poznámky:
 po sykavkách (ж, ч, ш, щ) a nosovkách (г, к, х) se vždy píše и.
 ей se píše po sykavce,
 Po palatalizaci, ё je čteno s přízvukem; е bez přízvuku.

První skloňování - střední rod 

 Po sykavkách, о je čteno s přízvukem; е bez přízvuku.
 Po palatalizaci, ё čteno s přízvukem; е bez přízvuku.
 Pro podstatná jména končící na ие v prvním pádě, je psáno и.

První skloňování - ženský rod 
Většina podstatných jmen je ženského rodu, některá jsou mužského.

 Po sykavkách nebo nosovkách (г, к, či х) se vždy píše и.
 Po sykavkách, о je čteno s přízvukem; е bez přízvuku.
 Po palatalizaci, ё čteno s přízvukem; е bez přízvuku.

Třetí skloňování 

 Po sykavkách se píše а .

Číslovky

Slovesa

Přídavná jména

Tvrdá 
m. 1.-ый 2.-ого 3.-ому 4.-ого/-ый (životný/neživotný) 6.-ом 7.-ым 
f. 1.-ая 2.-ой 3.-ой 4.-ую 6.-ой 7.-ой
n. 1.-ое 2.-ого 3.-ому 4.-ое 6.-ом 7.-ым
pl. 1.-ые 2.-ых 3.-ым 4.-ых/-ые (životný/neživotný) 6.-ых 7.-ыми

Měkká 
m. 1.-ий 2.-его 3.-ему 4.-его/-ий (životný/neživotný) 6.-ем 7.-им
f. 1.-яя 2.-ей 3.-ей 4.-юю 6.-ей 7.-ей
n. 1.-ее 2.-его 3.-ему 4.-ее 6.-ем 7.-им
pl. 1.-ие 2.-их 3.-им 4.-их/-ие (životný/neživotný) 6.-их 7.-ими

Poslední litera zdonku je к, г nebo х 
m. 1.-ий 2.-ого 3.-ому 4.-ого/-ий (životný/neživotný) 6.-ом 7.-им
f. 1.-ая 2.-ой 3.-ой 4.-ую 6.-ой 7.-ой
n. 1.-ое 2.-ого 3.-ому 4.-ое 6.-ом 7.-им
pl. 1.-ие 2.-их 3.-им 4.-их/-ие (životný/neživotný) 6.-их 7.-ими

Poslední litera zdonku je ж, ш, ч nebo щ 
m. 1.-ий 2.-его 3.-ему 4.-его/-ий (životný/neživotný) 6.-ем 7.-им
f. 1.-ая 2.-ей 3.-ей 4.-ую 6.-ей 7.-ей
n. 1.-ее 2.-его 3.-ему 4.-ее 6.-ем 7.-им
pl. 1.-ие 2.-их 3.-им 4.-их/-ие (životný/neživotný) 6.-их 7.-ими

Poslední litery jsou -ой, před nimi není ш, щ, ж a ч 
m. 1.-ой 2.-ого 3.-ому 4.-ого/-ой (životný/neživotný) 6.-ом 7.-ым 
f. 1.-ая 2.-ой 3.-ой 4.-ую 6.-ой 7.-ой
n. 1.-ое 2.-ого 3.-ому 4.-ое 6.-ом 7.-ым
pl. 1.-ые 2.-ых 3.-ым 4.-ых/-ые (životný/neživotný) 6.-ых 7.-ыми

Poslední litery jsou -ой, před nimi je ш, щ, ж nebo ч 
m. 1.-ой 2.-ого 3.-ому 4.-ого/-ой (životný/neživotný) 6.-ом 7.-им 
f. 1.-ая 2.-ой 3.-ой 4.-ую 6.-ой 7.-ой
n. 1.-ое 2.-ого 3.-ому 4.-ое 6.-ом 7.-им
pl. 1.-ие 2.-их 3.-им 4.-их/-ие (životný/neživotný) 6.-их 7.-ими 

Ruština
Gramatiky různých jazyků